Карачаровская волость — название административно-территориальных единиц в Российской империи и РСФСР:

 Карачаровская волость — в составе Владимирского уезда Замосковного края;
 Карачаровская волость — в составе Можайского уезда Московской губернии;
 Карачаровская волость — в составе Муромского уезда Владимирской губернии.